1906 — одна́ ты́сяча девятьсо́т шесть — может означать:

 1906 — натуральное число между 1905 и 1907.
 1906 год — невисокосный год григорианского календаря.

В астрономии 
 NGC 1906 — галактика в созвездии Заяц.

В литературе 
 1906 год в литературе
 1906 (роман) — роман Джеймса Далессандро.

В искусстве 
 1906 год в кино
 1906 год в театре
 1906 (фильм) — экранизация одноимённого романа Джеймса Далессандро.

В музыке 
 1906 год в музыке

В науке 
 1906 год в науке

На транспорте 
 1906 год в истории общественного транспорта
 1906 год в истории метрополитена